Вирусная лейкемия кошачьих (ВЛК, , FeLV) — вид ретровирусов, инфицирующих представителей семейства кошачьих. Вызывает у кошек заболевание, похожее на рак, являющееся вирусной формой лейкоза. Признаётся очень опасной инфекцией, часто приводящей к летальному исходу.

Лечение 
Лечение малоэффективно. Используются антиретровирусные препараты.

Описание 
Вирус лейкоза FeLV был впервые описан в 1964 году учёным Уильямом Джарретом (W. Jarrett et al., Nature 202:566) в университете Глазго. Имеет диаметр 100—110 нм и сферическую форму.

Существует четыре типа вируса: A, B, C и Т, которые также имеют несколько подтипов.

Территориально вирус распространён повсеместно, но неравномерно.

Наиболее восприимчивыми к инфекции являются котята в возрасте 4 месяцев. Источником инфекции являются стареющие кошки. Вирус находится в слюне, выделениях из носа.

Вирус часто вызывает снижение иммунитета, которое приводит к анемии и лейкопении.

Профилактика 
Для профилактики заболеваний рекомендуется вакцинация. Первая вакцинация проводится на 9-й неделе после рождения, а через 2—4 недели повторная. В дальнейшем рекомендуется ежегодная вакцинация.

Примечания

Литература 
 «Болести на котката», издателство «АРИА» 1999 г., стр. 297—300.
 Золототрубов А. П. Эпизоотология и профилактика ретровирусных инфекций кошек. Ветеринарная патология, 3, 2007
 Золототрубов А. П., Федосов Д. В.  Рентгенологический метод в диагностике ретровирусных инфекций кошек. Ветеринарная патология, 4, 2008
 Шахов А. Г., Золототрубов А. П., Федосов Д. В. Методические рекомендации по диагностике, терапии и профилактике ретровирусных инфекций кошек. 2008 г.
 Федосов Д. В., Золототрубов А. П. Пара синтетических олигонуклеотидов-праймеров, используемых для выявления днк провируса лейкоза кошек эндогенного и экзогенного типа, и условия полимеразной цепной реакции с их использованием. Патент на изобретение № 2317329
 Золототрубов А. П., Федосов Д. В. Молекулярно-генетический метод в диагностике лейкоза кошек // Материалы XII международного конгресса по болезням мелких домашних животных, Москва. — 2004. — С. 79—80.
 Золототрубов А. П., Федосов Д. В., Гребенщиков А. В. Морфологические изменения в органах и тканях кошек инфицированных вирусом лейкоза // Практик. 2005. № 9—10. С. 74—79.
 Золототрубов А. П., Федосов Д. В., Востроилова Г. А., Жаркой Б. Л. Новое в терапии лейкоза кошек.
 Федосов Д. В., Золототрубов А. П. Изучение функциональной активности лейкоцитов у ВЛК-инфицированных кошек.
 Непоклонова И. В., Лунина Н. А., Ткачёв А. В., Логинов Н. В. лейкемия кошек: особенности течения инфекционного процесса.
 Лежандр А. М. Вирус лейкемии кошек // Российский ветеринарный журнал. — № 1. — 2005. — С. 36—38.
 Ланор О., Фамоз Ф. Медиастинальная лимфосаркома и неврологические проявления у кошки // Ветеринар. — № 3. — 2005. — С. 4—7.
 J.M. Coffin, S.H. Hughes, H.E. Varmus. Retroviruses. CSHL Press. 1997.
 I.G. Winkler, M. L^helt, and R.L.P Flower. Epidemiology of Feline Foamy Virus and Feline Immunodeficiency Virus Infections in Domestic and Feral Cats: a Seroepidemiological Study // Journal of Clinical Microbiology September 1999, Vol. 37, No. 9. P 2848—2851.
 Z. Knotek, P.H. AJ^v6, M. Svoboda, M. Toman and V. Ramka Epidemiology of Feline Leukaemia and Feline Immunodeficiency Virus Infections in the Czech Republic // Journal of Veterinary Medicine, Series B. 1999. Volume 46. P. 665. 

Retroviridae